A12, A.12 ou A-12 est un sigle qui peut faire référence à diverses choses.

Domaine militaire 
 Aero A.12, un bombardier léger tchèque construit après la Première Guerre mondiale ;
 Curtiss A-12 Shrike, un avion d'attaque américain de la période de la Seconde Guerre mondiale ;
 Fusée A12 développée par l'Allemagne nazie ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 Lockheed A-12 Oxcart, un avion de reconnaissance à grande vitesse à haute-altitude construit par Lockheed Corporation pour la CIA dans les années 1960 ;
 McDonnell Douglas A-12 Avenger II, un projet d'avion d'attaque embarqué annulé en 1991 avant le vol du premier prototype ;
 Poseidón (A-12), un navire de l’armada espagnole ;
 SAML S.2, un biplan de reconnaissance italien.

Histoire 
 A12, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Archer assis.

Informatique 
 Apple A12 Bionic, un système sur une puce ;
 ARM Cortex-A12 MPCore, un processeur d’Architecture ARM.

Médecine 
 Classe ATC A12, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Transports 
Aéronautique
 Abrial A-12 Bagoas, un planeur expérimental français des années 1930 ;
 Fiat A.12, un moteur d’avion italien.

Autoroutes
  Autoroute allemande A12, reliant Berlin à la frontière polonaise ;
  Autoroute autrichienne A12, reliant Kufstein à Landeck ;
  Autoroute belge A12, reliant la frontière néerlandaise à Bruxelles ;
  Autoroute espagnole A-12, reliant Pampelune à Burgos ;
  Autoroute française A12, reliant Bailly à Trappes ;
  Autoroute italienne A12, reliant Gênes à Livourne et Rome à Civitavecchia ;
  Autoroute kazakh A12, reliant Petropavl à la frontière russe ;
  Autoroute néerlandaise A12, reliant La Haye à la frontière allemande ;
  Autoroute portugaise A12, reliant Setúbal à Lisbonne ;
  Autoroute roumaine A12, reliant Pitești à Craiova (projet) ;
  Autoroute suisse A12, reliant Vevey à Berne.

Routes
  Route britannique A12 reliant Central London à Lowestoft ;
  Route letonne A12 reliant Jēkabpils à la frontière russe ;
  Route lituanienne A12 reliant la Frontière lettonne à la frontière russe ;
  Route nord-irlandaise A12, une voie rapide à Belfast.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres